Ричеза Пољска или Аделаида Пољска (22. септембар 1013 – 21. мај 1075) била је угарска краљица, жена краља Беле I.

Биографија 
Ричеза је ћерка пољског краља Мјешка II Пјаста и Ричезе од Лотарингије. Између 1039. и 1043. године удала се за Белу I. Био је то начин пољског краља да се одужи Бели за пружање помоћи у борби Пољака против племена Помераније. Године 1048. Бела од свога брата Андрије, тадашњег угарског краља, трећину Угарске и титулу грофа. Године 1060. Бела је крунисан за краља Угарске након што је поразио свога брата Андрију. 

Бели је Ричеза родила шесторо деце:
 Геза I (око 1040 - 25. април 1077)
 Ладислав I Свети (око 1040 - 29. јул 1095)
 Ламперт од Угарске (након 1050 - око 1095)
 Софија Угарска (након 1050 - 18. јун 1095)
 Еуфемија Угарска (након 1050 - 2. април 1111)
 Јелена Угарска (након 1050 - око 1091)

Породично стабло

Види још 
 Списак краљица Угарске

Извори 
 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław - Warszawa (1992)

Рођени 1013.
Умрли 1075.
Мађарске краљице
Пјастови
Арпадовци